Aguilar je španělské původně španělské příjmení, může označovat také různá místa.
místa
 Aguilar de Bureba – obec v provincii Burgos ve Španělsku
 Aguilar de Campoo – město v provincii Palencie ve Španělsku
 Hrad Aguilar de Campoo
 Aguilar de Campos – obec v provincii Valladolid ve Španělsku
 Aguilar de Codés – městečko v autonomním společenství Navarra ve Španělsku
 Aguilar de la Frontera – město v provincii Córdoba ve Španělsku
 Aguilar de Segarra – město v provincii Barcelona ve Španělsku
 Aguilar del Alfambra – obec v provincii Teruel ve Španělsku
 Aguilar del Río Alhama – obec v autonomním společenství La Rioja ve Španělsku
 Aguilar (Colorado) – městečko ve státě Colorado v USA
 Aguilar (Pangasinan) – obec na Filipínách
 Cape D'Aguilar – mys v Hongkongu
 Aguilar (hrad) (Château d'Aguilar) – katarský hrad v jižní Francii
 Národní park D'Aguilar (D'Aguilar National Park) – národní park v Queenslandu v Austrálii

osoby
 Abel Aguilar (* 1985) – kolumbijský fotbalista
 Antonio Aguilar (1919–2007) – mexický zpěvák a herec
 Fernando Sebastián Aguilar (1929–2019) – španělský římskokatolický kněz
 Gerónimo de Aguilar (1489–1531) – španělský františkánský mnich
 Grace Aguilarová (1816–1847) – anglická spisovatelka
 Jorge Aguilar (* 1985) – chilský tenista
 Paul Aguilar (* 1986) – mexický fotbalista

fiktivní osoby
 Aguilar de Nerha – postava ze série Assassin's Creed

ostatní
 Observatoř Félixe Aguilara (Observatorio Astronómico Félix Aguilar, OAFA) – astronomická observatoř v Argentině

Podobné názvy 
 Aguilarit – minerál